

Storia
 Lucio Cornelio Silla – militare e dittatore romano

Musica
 Lucio Silla – Opera di Mozart
 Lucio Silla – Opera di Johann Christian Bach
 Lucio Silla – Opera di Pasquale Anfossi
 Lucio Cornelio Silla – Opera di Georg Friedrich Händel